Персоо́ния () — род кустарников и небольших деревьев семейства , произрастающих в Австралии.

Описание 
Все виды, относящиеся к роду Persoonia, являются австралийскими эндемиками. Широко распространены в местах с незасушливым климатом, таким образом, большая их часть сконцентрирована в субтропических и умеренных юго-восточных и юго-западных регионах Австралии, включая остров Тасмания. Однако, исключением является небольшая группа видов, включая P. pertinax, который был обнаружен в Большой пустыне Виктория.

Большинство видов произрастает в кислых, дренированных, песчаных почвах с небольшим содержанием питательных веществ. Исключением является Persoonia graminea, который растёт в болотистой местности Австралии. Наибольшим разнообразием видов рода Persoonia обладают регионы со смешанной песчано-гранитной почвой.

Таксономия 
,  4: 215 (1798), nom. cons.

Род назван в честь нидерландского миколога и ботаника Христиана Генриха Персона.

Синонимы 
 , nom. rej.

Виды 
По информации базы данных Plants of the World Online, род включает 104 вида:

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Флора Австралии
Эндемики Австралии
Таксоны растений, названные в честь людей